El término Laguna Negra puede hacer referencia a diferentes lugares:

 la Laguna Negra, en el parque nacional Los Glaciares, ubicada cerca de El Chaltén, provincia de Santa Cruz;
 la Laguna Negra, en el parque nacional Nahuel Huapi, en Bariloche, provincia de Río Negro;
 la Laguna Negra, en los límites de las provincias de Mendoza y Neuquén;
la Laguna Negra, en la provincia del Neuquén, cerca de la frontera con Chile;
 la Reserva Laguna Negra, en Tierra del Fuego;

 la Laguna Negra, en la Región Metropolitana de Santiago;

 la Laguna Negra, en el parque nacional Sangay;

 la Laguna Negra, en los montes de Urbión, en Soria;
 la Laguna Negra, en Neila, provincia de Burgos;
 
 la Laguna Negra, en el estado de Guerrero;

 la Laguna Negra, en el departamento de Rocha;

 la Laguna Negra, en el parque nacional Sierra Nevada, en el estado Mérida.

También puede hacer referencia:

 a la película La laguna negra, basada en la obra de Antonio Machado Los hijos de Alvargonzález.